Whitney steht für:
 Whitney (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Whitney (Album), Studioalbum von Whitney Houston
 Whitney (Band), US-amerikanische Band
 Whitney, Originaltitel von Alex und Whitney – Sex ohne Ehe, eine US-amerikanische Comedyserie (2011–2013)
 Whitney Museum of American Art
 Whitney Biennial
 Einbettungssatz von Whitney, grundlegendes Theorem in der Differentialgeometrie
 Whitney Boomerang, Flugzeug

Whitney ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitney (Alabama)
 Whitney (Florida)
 Whitney (Georgia)
 Whitney (Idaho)
 Whitney (Kalifornien)
 Whitney (Michigan)
 Whitney (Mississippi)
 Whitney (Nebraska)
 Whitney (Nevada)
 Whitney (North Carolina)
 Whitney (Ohio)
 Whitney (Pennsylvania)
 Whitney (South Carolina)
 Whitney (Texas)
 Whitney (Washington)
 Whitney Beach (Florida)
 Whitney Heights (South Carolina)
 Whitney Junction (Alabama)
 Whitney Point (New York)
 Whitney Portal (Kalifornien)

Orte in Kanada:
 Whitney (Ontario)

Berge:
 Mount Whitney, Kalifornien, USA
 Whitney Peak, Marie-Byrd-Land, Westantarktika

weiterer geografischer Objekte:
 Whitney-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Whitney Island, Insel im George-VI-Sund, Antarktis
 Whitney Point, Landspitze an der Budd-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Alabaster Whitney Drain, Fluss im US-Bundesstaat Michigan

astronomischer Objekte
 (4346) Whitney, nach Charles A. Whitney benannter Asteroid

Unternehmen:
 Pratt & Whitney, US-amerikanischer Triebwerkshersteller
 Whitney Motor Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Boston, Massachusetts (1897–1900)
 Whitney Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Brunswick, Maine (1899–1905)
 Whitney Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Whitney Point, New York (1902–1903)

Siehe auch:
 Witney (Begriffsklärung)